Юрцово — название населённых пунктов в России:

 Юрцово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Юрцово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Юрцово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Юрцово — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Юрцово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Юрцово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

См. также